

Patronyme 
Le patronyme Renshaw peut faire référence à:
 Ernest Renshaw (1861-1899) : joueur de tennis britannique ;
 Mark Renshaw (1982) : coureur cycliste australien ;
 William Renshaw (1861-1904) : joueur de tennis britannique, frère jumeau de Ernest Renshaw.

Voir aussi 

 Cellules de Renshaw : neurones intermédiaires de la corne antérieure de la moelle épinière